Die World Surf League 2020 sollte mit dem Event in der Honolua Bay in Gold Coast (Australien) am 26. März 2020 und mit dem MEO Rip Curl Pro Portugal in Peniche (Portugal) enden. Durch die Folgen der COVID-19-Pandemie wurde jedoch alle Wettbewerbe der Saison abgesagt.

Geplante Wettbewerbe

Weblinks 
 Website der WSL (englisch)
 Tour-Kalender Männer 2020 (englisch)
 Tour-Kalender Frauen 2020 (englisch)

2020
Sportsaison 2020